

Sigle 

Le sigle ou l'acronyme MEV peut signifier :
 Mission Extension Vehicle, un remorqueur spatial développé par la société Orbital ATK ;
 Musica Elettronica Viva,  un groupe d'improvisation acoustique et électronique.

Symbole 
 MeV est le symbole du mégaélectronvolt, une unité d'énergie ( = ) ;
 meV est le symbole du milliélectronvolt, une unité d'énergie ( = ).